Лас Јегвас има више значења:

 Лас Јегвас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Јегвас (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Јегвас (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Јегвас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Јегвас, Сан Исидро (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Јегвас (Сенотиљо), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику